Gry har flere betydninger:
 Gry - morgendæmring.
 Gry (navn)
 Gry Johansen
 Gry (pladebutik)